Burgerding ist der Name folgender Orte:

 Burgerding (Gemeinde Andorf), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Burgerding (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern